Jahr bezeichnet:

 eine Zeiteinheit, siehe Jahr

Jahr ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Jahr (1940–2006), deutscher Rechtsanwalt und Verleger
 Angelika Jahr-Stilcken (* 1941), deutsche Herausgeberin und Verlegerin
 Arno Jahr (1890–1943), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Brigitte Jahr (* 1951), deutsche Politikerin
 Carl Jahr (1874–1959), deutscher Bankier und Industrieller
 Christa Jahr (* 1941), deutsche Illustratorin und Grafikerin
 Christoph Jahr (* 1963), deutscher Historiker
 Ernst Jahr (Ernst-Hermann Jahr; 1909–1980), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Florian Jahr (* 1983), deutscher Schauspieler
 Friedrich Wilhelm Jahr (1707–1755), deutscher lutherischer Theologe
 Fritz Jahr (1895–1953), gilt als Begründer der Bioethik
 Georg Heinrich Gottlieb Jahr (1801–1875), evangelischer Kirchenlieddichter und Verfasser homöopathischer Schriften
 Grete Jahr-Queißer (1899–1978), deutsche Malerin und Grafikerin
 Günter Jahr (* 1931), deutscher Offizier, ab 1984 Generalmajor der NVA
 Günther Jahr (1923–2007), deutscher Jurist
 Hannelore Jahr (1927–2013), deutsche evangelische Theologin und Hochschullehrerin, siehe Hannelore Erhart
 Hannelore Jahr (* 1954), deutsche evangelische Theologin und Verlagslektorin
 Hans-Christoph Jahr (* 1953), deutscher Jurist und Hochschullehrer 

 Karl Friedrich Jahr (1904–1973), deutscher Chemiker
 Line Jahr (* 1984), norwegische Skispringerin
 Marcin Jahr (* 1969), polnischer Jazz-Schlagzeuger
 Peter Jahr (* 1959), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Villa Jahr
 Jar